Eriogaster — род бабочек из семейства Коконопряды. Бабочки средней величины с толстым волосатым туловищем, гребневидными усиками у самцов. Самки крупнее самцов.

Виды 
 Eriogaster catax
 Eriogaster nippei
 Eriogaster czipkai
 Eriogaster pfeifferi
 Eriogaster daralagesia
 Eriogaster reshoefti
 Eriogaster rimicola
 Eriogaster lanestris
 Eriogaster arbusculae
 Eriogaster neogena
 Eriogaster henkei
 Eriogaster acanthophylli

Коконопряды
Насекомые Евразии
Роды чешуекрылых